Cheminées Poujoulat est le nom d'une entreprise française de conduits de cheminée. Depuis 2003, le groupe est le sponsor du navigateur suisse Bernard Stamm. Quatre monocoques de  IMOCA ont successivement porté les couleurs de Cheminées Poujoulat :
 2003-2007 : Cheminées Poujoulat, construit en 2000 par Bernard Stamm, avec lequel il remporte Around Alone en 2006-2007 ;
 2007-2009 : Cheminées Poujoulat, un plan Farr lancé en 2003 ;
 2011-2013 : Cheminées Poujoulat, un plan Kouyoumdjian lancé en 2011 ;
 2014-2015 : Cheminées Poujoulat, un plan Farr lancé en 2006, avec lequel Michel Desjoyeaux a remporté le Vendée Globe 2008-2009 et Bernard Stamm et Jean Le Cam ont remporté la Barcelona World Race 2014-2015.